Magalhães ist der Familienname folgender Personen:

 Álvaro Magalhães (* 1961), portugiesischer Fußballspieler und -trainer
 Antônio Carlos Magalhães (1927–2007), brasilianischer Politiker
 Basilio de Magalhães (1874–1975), brasilianischer Schriftsteller
 Bruno Magalhães (* 1980), portugiesischer Rallyefahrer
 Carlos Magalhães de Azeredo (1872–1963), brasilianischer Diplomat, Rechtsanwalt, Journalist und Schriftsteller
 Cleidimar Magalhães Silva (* 1982), brasilianischer Fußballspieler
 Démosthenes Magalhães (* 1909), brasilianischer Fußballspieler
 Evangelista Alcimar Caldas Magalhães (1940–2021), brasilianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Alto Solimões
 Fábio Magalhães (* 1988), portugiesischer Handballspieler
 Fábio Luiz Magalhães (* 1979), brasilianischer Beachvolleyballspieler
 
 Fernão de Magalhães (1480–1521), portugiesischer Seefahrer, siehe Ferdinand Magellan
 Fidelis Leite Magalhães (* 1980), osttimoresischer Politiker und Stabschef des osttimoresischen Präsidenten
 Filipe de Magalhães (1571–1652), portugiesischer Komponist
 Gabriel dos Santos Magalhães (* 1997), brasilianischer Fußballspieler, siehe Gabriel (Fußballspieler, 1997)
 Gabriel Magalhães (Fußballtrainer), brasilianischer Fußballtrainer
 Jaime Magalhães (* 1962), portugiesischer Fußballspieler
 João Jacinto de Magalhães (1723–1790), portugiesischer Naturphilosoph und Stifter der Magellanic Premium
 José Vieira Couto de Magalhães (1837–1898), brasilianischer Schriftsteller, Jurist und Politiker
 Moisés Lima Magalhães (* 1988), brasilianischer Fußballspieler
 Nívio Leite Magalhães (* 1981), osttimoresischer Politiker
 Pedro Ayres Magalhães (* 1959), portugiesischer Musiker
 Raphael de Almeida Magalhães (1930–2011), brasilianischer Rechtsanwalt und Politiker
 Romildo Magalhães (* 1946), brasilianischer Politiker
 Vitorino Magalhães Godinho (1918–2011), portugiesischer Historiker
 Wanderley Magalhães Azevedo (1966–2006), brasilianischer Radrennfahrer
 Yoná Magalhães (1935–2015), brasilianische Schauspielerin

Magalhães steht für:
 Fernao de Magalhaes, ein Flusskreuzfahrtschiff, das für Phoenix Reisen auf dem Douro fährt
 Magalhães (Computer), ein portugiesischer Laptop

Siehe auch:
 Magellan (Begriffsklärung)
 Magelhaens